Гранха ла Аурора има више значења:

 Гранха ла Аурора (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха ла Аурора (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Гранха ла Аурора (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику